La Llista de diputats del Congrés dels Diputats i de senadors del Senat, d'Espanya des de 1977 correspon al conjunt de diputats i senadors del Congrés dels Diputats i el Senat d'Espanya des de la Legislatura Constituent (C) fins a la XII Legislatura (XII). El noms en negreta indiquen que han estat presidents del Govern i els , que han estat ministres durant alguna de les legislatures mencionades.

Diputats i senadors

Quadre de partits

Referències 

Llistes de parlamentaris